Pour l’Afrique et pour toi, Mali () — державний гімн Малі. Офіційно затверджений у 1962 році після проголошення незалежності постановою loi n° 62-72 du 9 août 1962. Слова до гімну написав Сейдоу Бадан Кояте, музику — Банзоумана Сисоко. На офіційних заходах гімн виконується оркестром Збройних сил Малі.

Тест гімну    
 À ton appel, Mali,
 Pour ta prospérité
 Fidèle à ton destin
 Nous serons tous unis,
 Un peuple, un but, une foi.
 Pour une Afrique unie
 Si l’ennemi découvre son front
 Au dedans ou au dehors
 Debout sur les remparts
 Nous sommes résolus de mourir.

 Приспів:
 Pour l’Afrique et pour toi, Mali,
 Notre drapeau sera liberté.
 Pour l’Afrique et pour toi Mali
 Notre combat sera unité.
 Ô Mali d’aujourd’hui
 Ô Mali de demain
 Les champs fleurissent d’espérance
 Les cœurs vibrent de confiance

 L’Afrique se lève enfin
 Saluons ce jour nouveau
 Saluons la liberté
 Marchons vers l’unité
 Dignité retrouvé
 Soutient notre combat
 Fidèle à notre serment
 De faire l’Afrique unie
 Ensemble debout mes frères
 Tous au rendez-vous de l’honneur.

 Приспів

 Debout villes et campagnes
 Debout femmes, jeunes et vieux
 Pour la patrie en marche
 Vers l’avenir radieux
 Pour notre dignité
 Renforçons bien nos rangs
 Pour le salut public
 Forgeons le bien commun
 Ensemble au coude à coude
 Faisons le sentier du bonheur.

 Приспів

 La voie est dure très dure
 Qui mène au bonheur commun
 Courage et devouement
 Vigilence à tout moment
 Vérité des temps anciens
 Vérité de tous les jours
 Le bonheur par le labeur
 Fera le Mali de demain.

 Приспів

Див. також 
 Герб Малі
 Прапор Малі

Національні символи Малі
Малі
Малі
Музика Малі